Юзепчук — фамилия.

Известные носители 
 Юзепчук, Роман Николаевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Юзепчук, Сергей Васильевич (1893—1959) — советский ботаник.